Platidia är ett släkte av armfotingar. Platidia ingår i familjen Platidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Platidia